Крэйг Паркер (; род. , Сува, Фиджи) — новозеландский актёр, наиболее известный по роли Халдира из Лориэна в трилогии Питера Джексона «Властелин колец», Беллерофонта в сериале «Зена, королева воинов», в сериале «Спартак: Кровь и песок» и «Спартак: Месть» в роли Глабра, Даркена Рала в сериале «Легенда об Искателе», а также Стефана Нарцисса в сериале «Царство».

Биография 
Крэйг Паркер родился осенью 1970 года в столице островного тихоокеанского государства Фиджи, в семье офицера военно-воздушного флота и учительницы. Вместе с родителями и старшими братом Дэвидом и сестрой Вэнди Крэйг переехал в Глендфилд, когда ему исполнилось десять лет. Позже актёр не раз признавался, что собирался обосноваться в этом уютном городе навсегда, жениться и буквально зарыть свой талант в землю. Уже с девятнадцати лет Паркер пропадал на съемках телевизионных шоу-проектов, а в 1987 году был приглашен в труппу комедийного театра «Theatresports», в составе которой выступал в течение десяти лет.

Вскоре он появился в популярных сериалах «Шортланд-стрит», «Зена — королева воинов», «Молодость Геракла».

На записи одной из радио-пьес познакомился с Питером Джексоном, режиссёром легендарной трилогии, экранизации произведений Дж. Толкина. На тот момент киностудия «Мирамакс» только собиралась снимать фильм, и спустя несколько месяцев Крэйг Паркер получил роль стража границ Халдира, светловолосого эльфа. Принимал участие в съёмках первых двух фильмов трилогии. Практически ежегодно участвует в конвенции Ring*Con с остальными актёрами киносерии.

В 2008 году для газеты «Sunday Herald» признался, что является геем. Принимает участие в движении против запрета на однополые браки, занимается благотворительностью: перечисляет средства для геев, больных СПИДом.

Фильмография

Театральные работы

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Новой Зеландии